Hans Scholl född 14 november 1942 i Heidelberg, är en tysk astronom verksam vid Côte d'Azur-observatoriet i Nice. En asteroid har namngivits efter Hans Scholl: 2959 Scholl.

Upptäckter av himlakroppar
 Hans Scholl har tillsammans med forskarkolleger upptäckt ett antal av planeten Saturnus månar: XIX Ymir, XX Paaliaq, XXI Tarvos, XXII Ijiraq, XXIII Suttungr, XXIV Kiviuq, XXV Mundilfari, XXVI Albiorix, XXVII Skathi, XXVIII Erriapo, XXIX Siarnaq och XXX Thrymr. 

 En forskargrupp där Scholl ingick upptäckte år 1999  planeten Uranus månar  XVIII Prospero, XIX Setebos och XX Stephano.
 Tillsammans med den italienska astronomen Andrea Boattini har Scholl under åren 2003 till 2005 upptäckt 56 småplaneter.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Källor 
 

Tyska astronomer
Födda 1942
Levande personer
Män